Покути  — топоним:

Белоруссия 
 Покути — деревня, Липнишковский сельсовет, Ивьевский район, Гродненская область
 Покути — деревня, Ивенецкий сельсовет, Воложинский район, Минская область